Ligue internationale de hockey ou LIH (en anglais, International Hockey League ou IHL) peut désigner :
 Ligue internationale de hockey de 1904 à 1907 ;
 Ligue internationale de hockey de 1929 à 1936 ;
 Ligue internationale de hockey de 1945 à 2001 ;
 Ligue internationale de hockey de 1992 à 1996 ;
 Ligue internationale de hockey - nouveau nom de la United Hockey League en 2007.